Q9 est un sigle qui peut faire référence à :
 Afrinat International Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Gnôme (Q9), un sous-marin de défense de la marine nationale française ;
 Q9, une technique de saisie intuitive de sinogrammes inventé par la société QCode (Hong Kong).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres